Lankas kann bedeuten:

Ort

 Iljitschowka (Kaliningrad), Russland

Familienname

 Aurimas Lankas (* 1985), Kanute